Ю́рий Ви́кторович Ка́ра (род. 12 ноября 1954, Сталино, Украинская ССР) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2005).

Биография 

После окончания физико-математической школы № 17 в Донецке в 1972 году поступил в Московский институт стали и сплавов (физико-химический факультет), окончив его в 1978 году по специальности «физика металлов». Во время учёбы был руководителем институтского вокально-инструментального ансамбля. По окончании института работал инженером-радиофизиком в Донецке, стал кандидатом физико-математических наук.

В 1982 году поступил во ВГИК (мастерская народных артистов СССР С. Герасимова и Т. Макаровой), который окончил в 1987 году.
На 3-м курсе вместе с однокурсником Ю. Морозом вступил в КПСС.

Успех принесла ему дипломная работа во ВГИКе «Завтра была война» (1987 год, по повести Б. Л. Васильева), визуально стилизованная под картинку 30-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. В 1988 году снял «Воры в законе», получивший на одесском кинофестивале «Золотой Дюк» «Премию трёх К» (конъюнктура, коммерция, китч).
В 1990 году представлял «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» в США, показывал там, в том числе и в американском конгрессе.
Снимал в качестве режиссера-постановщика «Ералаш», рекламу, а также создал юмористический рассказ «Попка-дурак», который вошёл в киножурнал «Ералаш».

Широкую известность получил его конфликт с Российским космическим агентством, которое не пустило актёра В. Стеклова сниматься в космосе в фильме «Приз — полёт в космос» по мотивам романа Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры» (см. также Воры и проститутки. Приз — полёт в космос), а также история с «пропавшим» фильмом «Мастер и Маргарита» (1993) по Булгакову.

Член Союза кинематографистов России, член правления гильдии кинорежиссёров России.

Общественная позиция 
В феврале 2012 года вошёл в список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина.

11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента России Владимира Путина на Украине и в Крыму.

17 сентября 2014 на экспертном совещании Общероссийского народного фронта заявил: «Я считаю, что на то время, пока существуют их санкции (США), нужно запретить все американские фильмы для показа в наших кинотеатрах, то же самое можно сделать и на телевидении».

18 ноября 2014 на «Форуме действий» ОНФ, который посетил Путин, обратился к нему от имени крымчан: «за эту блистательную операцию наш главнокомандующий заслуживает ордена Победы и звания Героя России».

В 2022 году подписал письмо с поддержкой вторжения России на Украину. В мае 2022 года Латвия запретила ему въезд в страну из-за поддержки вторжения и оправдывания российской агрессии.

Фильмография

Участие в документальных фильмах 
  — Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам
  — Михаил Кононов. Весь мир против меня
  — Простой непростой Сергей Никоненко

Награды и звания 
 Орден «За заслуги в культуре и искусстве» (25 августа 2022 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (22 декабря 2015 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (19 мая 2005 года) — за заслуги в области искусства.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники ВГИКа
Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Выпускники МИСиСа
Фильмы Юрия Кары
Члены КПСС
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза кинематографистов России